

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defender.

Mijaíl Yuzhny derrotó en la final a Adam Pavlásek.

Cabezas de serie 

 ' Mijaíl Yuzhny (Campeón)
  Adam Pavlásek (Finalista)
  Jason Jung (Semifinales)
  Yannick Jankovits (Primera ronda)

<ol start=5>
  Kamil Majchrzak ''(Primera ronda)
  Sanam Singh ''(Primera ronda)
  Matteo Viola ''(Segunda ronda)
  Maxime Teixeira ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bangkok 2 2016